

Anno 
 620 o 620 a.C.

Codici 
 620 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Observatorio Astronomico de Mallorca, di Maiorca, nelle isole Baleari

Matematica 
 620 – numero